Ziebland ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Friedrich Ziebland (1800–1873), deutscher Architekt und Baumeister
 Hermann Ziebland (1853–1896), deutscher Maler